Эспарса-де-Саласар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ронкаль-Саласар. Занимает площадь 26,92 км². Население — 91 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 78 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Esparza de Salazar

Муниципалитеты Наварры